Радосавлевич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Радосавлевич, Александр (род. 1979) — словенский футболист, полузащитник.
 Радосавлевич, Вера (1922—1943) — югославская сербская ученица, партизанка Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 Радосавлевич, Горан (род. 1957) — сербский полицейский генерал. Первый командир специального подразделения сербской полиции «Жандармерия».
 Радосавлевич, Добросав (1921—1942) — югославский сербский партизан, участник Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Радосавлевич, Добривое (1915—1984) — югославский партийный деятель, председатель Центрального комитета Союза коммунистов Сербии (1966—1968).
 Радосавлевич, Зоран  (1965—1999) — ведущий пилот ВВС Югославии, погибший во время войны НАТО против СРЮ.
 Радосавлевич, Марко (Артемий; 1935—2020) — лишённый сана епископ Сербской православной церкви.
 Радосавлевич, Саша (род. 1972) — сербский футболист, нападающий.
 Радосавлевич, Стефан (род. 2000) — фарерский футболист, полузащитник.